

Persone 
Firmian – nobile famiglia tirolese
Carlo Giuseppe di Firmian – politico austriaco, governatore generale della Lombardia austriaca 
Nick de Firmian – scacchista statunitense
Leopold Ernst von Firmian – cardinale austriaco
Leopold Anton von Firmian – arcivescovo cattolico austriaco
Leopold Maximilian von Firmian – arcivescovo cattolico austriaco

Altro 
Firmian – quartiere di Bolzano, compreso nella circoscrizione Don Bosco
Firmian – altro nome del Messner Mountain Museum, situato nel Castel Firmiano

Pagine correlate 
Firmiano
Palazzo Firmian